Molekulska formula -{C38H42N2O6}- se može odnositi na:

 Cikleanin
 Rodiazin
 Tetrandrin